Linksfront ist der deutsche Name folgender Parteienbündnisse und Gruppierungen:
 Front de gauche, Frankreich
 Left Front, Indien
 Levá fronta, eine Avantgarde-Gruppierung in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit